Мста — поетичний синонім слова «помста».

Топонім 

 Мста — річка в Тверській і Новгородській областях.
 Мста — селище в Тверській області.
 Мста — назва села Бронниця Новгородської області з 1931 по 1960 рік.

Інше 
 «Мста» — мінний загороджувач Російського імператорського флоту.
 «Мста-С» — радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця.
 «Мста-К» — радянська дослідна колісна дивізійна 152-мм самохідна гаубиця.
 «Мста-Б» — радянська 152-мм причіпна гаубиця.

Примітки